Захаровская:
 Захаровская — деревня в Белослудском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Захаровская — деревня в Пермогорском сельском поселении Красноборского района Архангельской области.
 Захаровская — деревня в Ростовско-Минском сельском поселении Устьянского района Архангельской области.
 Захаровская — деревня в Ростовско-Минском сельском поселении Устьянского района Архангельской области.
 Захаровская — деревня в Ровдинском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Захаровская — деревня в Шеговарском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области.
 Захаровская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Морозовское сельское поселение.
 Захаровская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Сибирское сельское поселение.
 Захаровская — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Захаровская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Захаровская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Захаровская — деревня (заимка) в Боханском районе Иркутской области.
 Захаровская — деревня в Лузском районе Кировской области.